Села:
 Безуглівка — Київська область, Бориспільський район
 Безуглівка — Київська область, Згурівський район
 Безуглівка — Чернігівська область, Ніжинський район
 Безуглівка — Чернігівська область, Сновський район